10 женская шахматная олимпиада длилась с 29 октября по 16 ноября 1982 года в швейцарском городе Люцерн. Женская шахматная олимпиада проходила вместе с 25 мужской.

В соревнованиях приняли участие 45 команд (Швейцария была представлена двумя командами. Доминиканская Республика — выбыла), в составе которых было 176 шахматисток, среди которых — 11 гроссмейстеров, 37 международных мастеров и 1 мастер ФИДЕ.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 60 минут на следующие 16 ходов.

Итоговая таблица 

 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные результаты 

 Доска 1:  Барбара Перничи 9½ / 12 = 79,2 %
 Доска 2:  Нана Александрия 7½ / 9 = 83,3 %
 Доска 3:  Даньела Нуцу-Терещенко 11 / 12 = 91,7 %'''
 Резервная:  Элизабета Полихрониаде и  Тереза Лейва 7 / 9 = 77,8 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1982 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Люцерне
Спорт в Швейцарии в 1982 году
Октябрь 1982 года
Ноябрь 1982 года
Шахматные турниры в Швейцарии